Inglau bezeichnet
 Inglau, bis 1938 Inglauden, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946 Pobedino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Ingrid Becker-Inglau (* 1946), deutsche Politikerin (SPD)